

Donnée 
Data est un terme utilisé en français comme synonyme du mot données, en particulier dans le domaine informatique.

Fiction 

 Data : personnage de Star Trek

Data personnage du film les Goonies

Voir aussi